Аксёново — название населённых пунктов в России.

Алтайский край 
 Аксёново — село в Ельцовском районе.

Архангельская область 
 Аксёново — деревня в Коношском районе.

Башкортостан 
 Аксёново — село в Альшеевском районе.

Владимирская область 
 Аксёново — деревня в Вязниковском районе.
 Аксёново — деревня в Гусь-Хрустальном районе.
 Аксёново — деревня в Петушинском районе.
 Аксёново — деревня в Судогодском районе.

Вологодская область 
 Аксёново — деревня в Бабаевском районе.
 Аксёново — деревня в Бабушкинском районе.
 Аксёново — деревня в Великоустюгском районе.
 Аксёново — деревня в Вологодском районе.
 Аксёново — деревня в Вохтожском муниципальном образовании Грязовецкого района.
 Аксёново — деревня в Перцевском муниципальном образовании Грязовецкого района.
 Аксёново — деревня в Кирилловском районе.
 Аксёново — деревня в Абакановском сельском поселении Череповецкого района.
 Аксёново — деревня в Югском сельском поселении Череповецкого района.
 Аксёново — деревня в Сиземском сельском поселении Шекснинского района.
 Аксёново — деревня в Фоминском сельском поселении Шекснинского района.

Ивановская область 
 Аксёново — деревня в Верхнеландеховском районе.

Калужская область 
 Аксёново — деревня в Износковском районе.

Кировская область 
 Аксёново — деревня в Афанасьевском районе.
 Аксёново — деревня в Кикнурском районе.
 Аксёново — деревня в Советском районе.
 Аксёново — деревня в Тужинском районе.

Костромская область 
 Аксёново — деревня в Галичском районе.
 Аксёново — деревня в Чухломском районе.
 Аксёново — деревня в Шарьинском районе.

Красноярский край 
 Аксёново — деревня в Кежемском районе.

Мордовия 
 Аксёново — село в Лямбирском районе.

Московская область 
 Аксёново — деревня в сельском поселении Чисменское Волоколамского района.
 Аксёново — деревня в сельском поселении Ярополецкое Волоколамского района.
 Аксёново — деревня в Клинском районе.
 Аксёново — деревня в Луховицком районе.
 Аксёново — деревня в Орехово-Зуевском районе.
 Аксёново — деревня в Раменском районе.
 Аксёново — деревня в Щёлковском районе.

Нижегородская область 
 Аксёново — деревня в Городецком районе.
 Аксёново — деревня в городском округе Семёновский.
 Аксёново — деревня в Сокольском районе.
 Аксёново — деревня в Уренском районе.

Омская область 
 Аксёново — деревня в Саргатском районе.
 Аксёново — посёлок в Усть-Ишимском районе.

Пермский край 
 Аксёново — село в Юсьвинском районе.

Псковская область 
 Аксёново — деревня в Бежаницком районе.
 Аксёново — деревня в Невельском районе.
 Аксёново — деревня в Палкинском районе.
 Аксёново — деревня в Пушкиногорском районе.
 Аксёново — деревня в Себежском районе.

Рязанская область 
 Аксёново — деревня в Касимовском районе.
 Аксёново — деревня в Рыбновском районе.

Смоленская область 
 Аксёново — деревня в Духовщинском районе.

Тверская область 
 Аксёново — деревня в Андреапольском районе.
 Аксёново — деревня в Жарковском районе.
 Аксёново — деревня в Торжокском районе.

Томская область 
 Аксёново — деревня в Томском районе.

Ярославская область 
 Аксёново — деревня в Некрасовском районе.
 Аксёново — село в Рыбинском районе.

См. также 
 Аксёново-Зиловское